O Souto puede referirse a diferentes lugares en Galicia, España:

Provincia de La Coruña 

O Souto (Andavao), aldea en la parroquia de Andabao.
O Souto (Viós), aldea en la parroquia de Viones.
O Souto (Meangos), aldea en la parroquia de Meangos.
O Souto (Viladavil), aldea en la parroquia de Villadavil.
O Souto (Buazo), aldea en la parroquia de Buazo.
O Souto (Viñós), aldea en la parroquia de Viñós.
O Souto (Villamarín), lugar en la parroquia de Villamarín.
O Souto do Val, aldea en la parroquia de Mabegondo.